Бардово — топоним:

Населённые пункты 
 Бардово — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Бардово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.

Озёра 
 Бардово — озеро в Бежаницком районе Псковской области.

См. также 
 Бардов